Trébol de prado puede referirse a:
 el nombre común de la planta Trifolium aureum; o
 el nombre común de la planta Trifolium pratense.